Wakefield – miasto w Anglii, w hrabstwie West Yorkshire
 Wakefield – miejscowość na Jamajce
 Wakefield – miejscowość w hrabstwie Northamptonshire (Anglia)
 Wakefield – miejscowość w prowincji Quebec (Kanada)
 Wakefield – miasto w Nowej Zelandii, w północnej części Wyspy Południowej,
 City of Wakefield – dystrykt hrabstwa West Yorkshire

Miejscowości w USA:
 Wakefield – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Clay
 Wakefield – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Middlesex
 Wakefield – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Gogebic
 Wakefield – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Dixon
 Wakefield – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Carroll
 Wakefield – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie Sussex
 Wakefield – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Fairfax

Gminy w USA:
 Wakefield (ang. Wakefield Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Middlesex
 Wakefield (ang. Wakefield Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Gogebic
 Wakefield (ang. Wakefield Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Stearns
 Wakefield (ang. Wakefield Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Dixon
 Wakefield (ang. Wakefield Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Carroll